Chiletricha är ett släkte av tvåvingar. Chiletricha ingår i familjen Rangomaramidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Chiletricha